Phrae (ciutat)
 Província de Phrae
 Principat de Phrae